Cahouet est un nom de famille normand ; c'est un sobriquet d'apres un chat-huant (animal). Il peut aussi s'agir d'une pièce de couvre-chef.
En 1643, un Levantin s’était établi à Paris, dans une des petites boutiques du passage qui conduisait de la rue Saint-Jacques au Petit-Pont et y débita du café sous le nom de cahove ou cahouet.

Patronyme
 Jean-François de Cahouet (1782-1836), militaire, préfet et homme politique français ;
 Léon de Cahouet (1893-1952), général de brigade français.

Toponyme
 Marigny-le-Cahouët est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 
 Famille de Cahouët

Sources